Gilgore ist der Familienname der folgenden Personen:

 Irma Gilgore (* 1934), amerikanische Kunstsammlerin und Malerin 
 Jarrett Gilgore (* 1992), amerikanischer Jazzmusiker 
 Sheldon Gilgore (1932–2010), amerikanischer Endokrinologe, Wirtschaftsmanager und Kunstsammler 

Siehe auch
 Gilgor